Bucks Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bucks Hill (New Haven County, Connecticut, 209 m)
 Bucks Hill (New Haven County, Connecticut, 265 m)
 Bucks Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Bucks Hill (Norfolk County, Massachusetts)
 Bucks Hill (New Jersey)

Siehe auch:
 Bucks Knob
 Bucks Mill
 Bucks Mountain
 Bucks Peak